Rovásírás - áttekintés
 Protorovásírás
 Székely–magyar rovásírás
 Kárpát-medencei rovásírás
 Steppei rovásírás, alternatív elnevezések: Don-Kubán írás, Volga-Don írás, kazáriai rovásírás 
 Rovásíráscsalád
 Korai sztyeppei írás
 Türk írás